Sigel steht für:

 Sigel, Wortabkürzung durch Buchstaben oder Buchstaben-Ziffern-Kombinationen
 Kurt Sigel-Lyrikpreis, siehe Kurt Sigel#Kurt Sigel-Lyrikpreis

Sigel ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Sigel (1921–2017), deutscher Mediziner
 Beanie Sigel (* 1974), US-amerikanischer Rapper
 Christian August Sigel (1816–1867), Stadtschultheiß in Balingen, Landtagsabgeordneter  
 Christoph Friedrich Sigel (1730–1804), deutscher Gelehrter
 Dany Sigel (* 1939), österreichische Schauspielerin und Musicaldarstellerin
 Edmund von Sigel (1805–1866), Generalsuperintendent, Landtagsabgeordneter
 Erwin von Sigel (1884–1967), deutscher Mittel- und Langstreckenläufer
 Franz Sigel (1824–1902), deutscher Politiker, General und Zeitungsverleger
 Karl Friedrich von Sigel (1808–1872), Beamter, Politiker und Finanzminister des Königreichs Württemberg
 Kurt Sigel (1931–2022), deutscher Schriftsteller und bildender Künstler
 Marty Sigel, US-amerikanischer Pokerspieler
 Moritz Sigel (1788–1863), badischer Oberamtmann
 Newton Thomas Sigel (* 1955), US-amerikanischer Kameramann
 Richard Sigel (* 1977), deutscher Kommunalpolitiker
 Robert Sigel (1820–1869), Stadtschultheiß in Marbach, Landtagsabgeordneter
 Walter Sigel (1906–1944), deutscher Luftwaffenoffizier und Stuka-Kommandeur im Zweiten Weltkrieg

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Sigel (Illinois)
 Sigel (Town, Chippewa County), Town(ship) in Wisconsin
 Sigel (Town, Wood County), Town(ship) in Wisconsin

Siehe auch:
 Alp Sigel, Alp im Schweizer Kanton Appenzell Innerrhoden
 Siegel (Begriffsklärung)
 Siegl
 Sigl